Singer steht für:
 Singer (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Singer (Unternehmen), US-amerikanischer Nähmaschinenhersteller
 Singer (Automobilhersteller), britisches Automobilbau-Unternehmen
 Singer Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Singer Wittenberge, Sportverein

Singer ist der Name folgender Orte:
 Singer (Louisiana), Stadt in Louisiana
 Singer (Sankt Wolfgang), Ortsteil von Sankt Wolfgang (Oberbayern), Landkreis Erding, Bayern

SINGER steht für:
 Selbständigkeits-Index für die Neurologische und Geriatrische Rehabilitation

Siehe auch:
 Singer-Gletscher, Gletscher im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Singer-Haus, historisches Geschäftsgebäude in St. Petersburg
 The Singer, Album von Liza Minnelli (1973)
 Sänger